Het schoonspringen vanaf de 3 meter plank voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2019 vond plaats op 18 en 19 juli 2019 in het Nambu University Municipal Aquatics Center in Gwangju.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Externe links 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Vrouwen 03